Kluczewsko (plaats), plaats in Polen
 Kluczewsko (gemeente), gemeente in Polen